Plaatsen
 Macha (Zambia) - plaats in Zambia
 Emain Macha - archeologische vindplaats in Noord-Ierland

Personen
 Macha Béranger - Franse radiopersoonlijkheid en actrice
 Macha van der Vaart - Nederlands hockeyster
 Otmar Mácha - Tsjechisch componist, toneelregisseur en dramaturg

Overig
 Ensis macha - weekdier, een tweekleppigensoort uit de familie van de Pharidae
 Macha (godin) - Keltische godin